Meerzorg (Suriname), een plaats, ressort en voormalige plantage aan de Surinamerivier in Commewijne
 Nieuw-Meerzorg, een plantage aan de rivier Matapica in Suriname
 Meerzorg Stadion, een voetbalstadion in Meerzorg voor meerdere clubs